Hyena è il secondo singolo della band punk Rancid. 
È la seconda traccia del loro primo album completo Rancid, preceduta da Adina e seguita da Detroit.

Descrizione
Con circa tre minuti di durata, è il pezzo più lungo dell'album. Si apre con un malinconico e cadenzato lick di basso eseguito da Matt Freeman, per poi accelerare con l'aggiunta della chitarra ed esplodere nel ritornello finale. La voce di Tim Armstrong è particolarmente graffiante e roca. Il testo del pezzo, composto da Freeman e Armstrong, racconta della lotta giornaliera tra la iena ed il leone per procacciarsi il cibo:

Alla fine della canzone, si può sentire Armstrong pronunciare la parola «shit».

Video
Il video mostra inizialmente la band all'aperto con Tim e Lars che cantano. Successivamente l'ambientazione passa dentro una casa con tutta la band che suona. Poi si vedono Tim e Lars da soli che cantano la canzone nel sottosuolo cittadino.

Formazione
 Tim Armstrong - voce 
 Matt Freeman - basso e voce d'accompagnamento
 Brett Reed - batteria

Note

Singoli pubblicati dalla Epitaph Records